Фарли има више значења:
 Фарли (Кентаки)
 Фарли (Ајова)
 Фарли (Мисури)